Das Humo Masters 1992 war ein professionelles Snookerturnier ohne Einfluss auf die Snookerweltrangliste (Non-ranking-Turnier), das im November 1992 im Rahmen der Saison 1992/93 und als Teil der World Series im belgischen Antwerpen ausgetragen wurde. Sieger wurde der Thailänder James Wattana mit einem Finalsieg über John Parrott. Das höchste Break war eine 130 von Stephen Hendry.

Preisgeld 
Erneut gesponsert vom Unternehmen Humo, schüttete das Turnier diesmal 58.000 Pfund Sterling an Preisgeldern aus, was aber nur noch gut zwei Drittel des Vorjahrespreisgeldes war.

Turnierverlauf 
Nachdem im letzten Jahr 16 Spieler teilnehmen durften, wurde in diesem Jahr die Teilnehmeranzahl wieder auf zwölf begrenzt. Im Gegensatz zu den ersten beiden Ausgaben wurden diesmal allerdings keine belgischen Amateure eingeladen; als belgischer Vertreter wurde nur der Profispieler Steve Lemmens eingeladen. Die restlichen elf Teilnehmer waren Profispieler der Weltspitze. Acht Teilnehmer mussten bereits in der Runde der letzten 12 starten, die übrigen vier waren direkt für das Viertelfinale gesetzt. Ausgetragen wurde das Turnier im K.-o.-System mit aufsteigenden Best-of-Modi.

Century Breaks 
Fünf Spieler spielten während des Turnieres insgesamt sieben Century Breaks:

Einzelnachweise 

Snookerturnier
Snookerveranstaltung 1992
Billardturnier in Antwerpen